Hold You Down – singel The Alchemist
 Hold You Down – singel Jennifer Lopez